Weyse ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Weyse (1664–1725), dänischer Abgeordneter
 Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774–1842), deutsch-dänischer Komponist
 Daniel Benjamin Weyse († 1730), dänischer Abgeordneter

Siehe auch:
 Weise
 Weisse
 Weiße
 Waise (Begriffsklärung)
 Weis